Poikkijärvi (Kiruna), een dorp binnen de Kiruna (gemeente), Zweden;
 Poikkijärvi (Övertorneå), een dorp binnen de Övertorneåa (gemeente), ook in Zweden.